Gryllus (geslacht), een geslacht van krekels
Gryllus (mythologie), in de Griekse mythologie een vriend van Odysseus